2 miejscowości w Polsce: 
 Zielona Wieś – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma 
 Zielona Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz